Miosge ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Miosge (* 1934), deutscher Jurist
 Florian Miosge (* 1978), deutscher Filmeditor

Siehe auch:
 Miosga